Beneluxplein (Gent), een plein in de Belgische stad Gent
 Beneluxplein (Haarlem), een plein in Haarlem
 Knooppunt Benelux, een verkeersknooppunt in Nederland